Kefalonija i Itaka je jedna od grčkih prefektura, dio periferije Jonski otoci.

Općine i zajednice 

Sve općine su na otoku Kefaloniji, osim Itaka, koja pokriva istoimeni otok.

Kefalonija i Itaka